Па́циенс (от  — «принимающий, терпящий» действие) — в языкознании понятие объекта действия. На жаргоне студентов-филологов это слово часто зовется жертвой. Противопоставляется агенсу как субъекту, источнику действия.

В примере «Вася ловит рыбу» пациенсом выступает рыба, агенсом — Вася.

Пациенс часто совпадает с прямым дополнением, но возводить в абсолют подобные совпадения не стоит — и лучше искать по смыслу или по формуле, разработанной для конкретного языка.

См. также 
 Агенс
 Актант

Примечания 

Семантика